Rawicz – herb szlachecki
 Rawicz II – herb szlachecki
 "Rawicz" – Batalion Obrony Narodowej, jednostka Wojska Polskiego
 "Rawicz" – hufiec harcerski

Osoby:
 Józef Rawicz – polski bankier, amerykański urzędnik konsularny 
 Juliusz Rawicz – polski dziennikarz
 Piotr Rawicz – pisarz, poeta, krytyk literacki
 Sławomir Rawicz – porucznik kawalerii Wojska Polskiego 
 Władysław Rawicz – uczestnik powstania styczniowego
 Zbigniew Rawicz (1912–1966) – polski piosenkarz
 Zbigniew Rawicz (1932–1969) – polski pilot
 Stanisław Rawicz Kosiński – polski inżynier
 Stanisław Rawicz-Dziewulski – generał brygady Wojska Polskiego
 Mieczysław Rawicz-Mysłowski – dyplomowany pułkownik piechoty Wojska Polskiego

Geografia:
 Rawicz – miasto w woj. wielkopolskim, siedziba władz powiatu rawickiego oraz gminy Rawicz 
 Rawicz – stacja kolejowa
 Rawicz Wschód – ładownia kolejowa
 Rawicz – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Rawicz – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Przysucha

Zobacz też:
 Rawicz-Podlas
 Rawiczów